

Patronymes 

 Enrico Alberto D'Albertis (1846-1932) : navigateur et explorateur italien
 Luigi Maria D'Albertis (1841-1901) : naturaliste et explorateur italien

Zoologie 

 Carpophage d'Albertis : espèce d'oiseau appartenant à la famille des Columbidae
 Paradisier d'Albertis : espèce d’oiseaux appartenant à la famille des Paradisaeidae